IJMS – International Journal of Mass Spectrometry – rivista accademica internazionale che si occupa di spettrometria di massa
IJMS – International Journal of Molecular Sciences – rivista accademica internazionale che si occupa di scienze molecolari
IJMS – Interim JTIDS Message Specification – Specifica ad-interim dei messaggi JTIDS (Joint Tactical Information Distribution System, Data Link tattico militare usato in ambito NATO